Rotoiti steht für:
 den vormaligen Namen für Saint Arnaud (Neuseeland), Ortschaft auf der Südinsel Neuseelands
 HMNZS Rotoiti (F625), Fregatte der neuseeländischen Marine

Siehe auch:
 Lake Rotoiti
 Mount Rotoiti, Berg in der Ross Dependency, Antarktika